Сакун — фамилия:

 Сакун, Павел Емельянович — Георгиевский кавалер; капитан; 9 июня 1915.
 Сакун, Роман Яковлевич — Георгиевский кавалер; майор; № 4379; 19 декабря 1829.
 Сакун, Фёдор Павлович (род. 1929) — украинский коммунистический деятель, председатель колхоза имени Войкова Крымской области, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Сакуны